Bohemios puede referirse a:

 Bohemios, zarzuela española estrenada en 1904, con música de Amadeo Vives, libro de Perrín y Palacios,
 Bohemios, película española de 1937 —adaptación cinematográfica de la zarzuela anterior—, dirigida por Francisco Elías,
 Club Atlético Bohemios, club deportivo de Montevideo, Uruguay.